Arjen Anthony Lucassen (Den Haag, 3 april 1960) is een Nederlands componist en gitarist. Hij groeide op in Den Haag.

Hij was een tijdje gitarist bij de Haagse hardrockband Bodine.

De Randstad werd hem echter al snel te druk, waardoor hij naar Noord-Brabant verhuisde.

Lucassen brak definitief door als gitarist bij de Waalwijkse hardrockband Vengeance.

De metalopera Ayreon wordt ook als Waalwijkse act beschouwd, terwijl het project vele artiesten kent vanuit vele streken.
Ondanks dat Ayreon met zijn zeldzame liveoptreden een publiek van 12.000 mensen wist te trekken, werd er niet gekozen voor een grote zaal. Hij bleef liever op vertrouwde grond, waardoor de keuze voor 013 in Tilburg voor de hand lag.

Lucassen speelde een belangrijke rol in eerste lichting van Stream of Passion.

Levensloop 
Lucassen is als soloartiest begonnen als Anthony, een naam waaronder hij in 1993 enkele singles produceerde. Verder maakte hij in 1996 bij het label Transmission een cover-cd onder de titel Strange Hobby, met de artiestennaam '?'. Hierop staan covers van Pink Floyd, Donovan, The Kinks, T. Rex en The Beatles. Tot slot had hij ook een muziekproject met de naam Ambeon, waarbij hij samenwerkte met de destijds veertienjarige zangeres Astrid van der Veen. Onder de naam Ambeon maakte Lucassen één album, Fate of a dreamer. In 2009 begon hij aan het nieuwe project Guilt Machine, waarvan het album On This Perfect Day in augustus 2009 verscheen. Op 1 november 2010 verscheen het Star One-album Victims of the Modern Age. In september 2014 maakte Lucassen bekend een samenwerking met Anneke van Giersbergen aan te gaan onder de naam The Gentle Storm om in maart 2015 een cd uit te brengen met als titel The Diary.

Discografie

Albums 

|-
|align="left"|Bold As Brass||1982|| -||- || - || met Bodine als Iron Anthony
|-
|align="left"|Three Times Running||1983|| -||- || - || met Bodine als Anthony Lucassen
|-
|align="left"|Vengeance||1984||11-1984|| - || - || met Vengeance
|-
|align="left"|We Have Ways To Make You Rock||1986||24-05-1986||61||3|| met Vengeance
|-
|align="left"|Take It Or Leave It||1987||19-09-1987||43||5|| met Vengeance
|-
|align="left"|Arabia||1989||13-05-1989||48||6|| met Vengeance
|-
|align="left"|Pools Of Sorrow, Waves Of Joy||1993||-|||||| als Anthony
|-
|align="left"|The Final Experiment||27-10-1995||-|||||| als Ayreon
|-
|align="left"|Actual Fantasy||23-10-1996||-|||||| als Ayreon
|-
|align="left"|Strange Hobby||1996||-|||||| als Arjen Anthony Lucassen
|-
|align="left"|Into The Electric Castle||30-08-1998||19-09-1998||41||8|| als Ayreon
|-
|align="left"|Universal Migrator Part 1: The Dream Sequencer||20-06-2000||03-06-2000||64||3|| als Ayreon
|-
|align="left"|Universal Migrator Part 2: Flight Of The Migrator||20-07-2000||03-06-2000||61||3|| als Ayreon
|-
|align="left"|Fate Of A Dreamer||2001||-|||||| als Ambeon
|-
|align="left"|Space Metal||21-05-2002||11-05-2002||32||3|| als Star One
|-
|align="left"|Live On Earth||2003||-|||||| als Star One
|-
|align="left"|The Human Equation||24-05-2004||29-05-2004||7||6|| als Ayreon
|-
|align="left"|Embrace The Storm||2005||29-10-2005||27||3|| als Stream of Passion
|-
|align="left"|01011001||28-01-2008||02-02-2008||2||9|| als Ayreon
|-
|align="left"|On This Perfect Day||23-06-2009||05-09-2009||33||3|| als Guilt Machine
|-
|align="left"|Victims Of The Modern Age||29-10-2010||06-11-2010||21||3|| als Star One
|-
|align="left"|Lost In The New Real||20-04-2012||28-04-2012||16||3|| als Arjen Lucassen
|-
|align="left"|The Theory of Everything||25-10-2013||02-11-2013|| 3|| 4 || als Ayreon
|-
|align="left"|The Diary||20-03-2015||28-03-2015||6||6|| als The Gentle Storm
|-
|align="left"|The Source||28-04-2017||06-05-2017||1||4|| als Ayreon
|-
|align="left"|Transitus||25-09-2020||03-10-2020||1||2|| als Ayreon
|-
|align="left"|Revel in time||18-02-2022||25-02-2022||1||2|| als Star One
|}

Dvd's

Externe links 
 Officiële website
 

Nederlands componist
Nederlands gitarist